Красноперекопский район

 Красноперекопский район (Крым)
 Красноперекопский район (Ярославль)